Турмуш — имя собственное; распространено в виде названий и топонимов.
 Яна-Турмуш — деревня в Илишевском районе Башкортостана, относится к Кадыровскому сельсовету.
 Янги-Турмуш — деревня в Давлекановском районе Башкортостана, относится к Алгинскому сельсовету.